В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 4–6, 6–1, 7–6(2).

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (переможниця)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (півфінал)
 Барбара Паулюс (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open